Haag může být:

 Haag – nizozemské město
 Haag (Dolní Rakousy) – rakouské město
 Haag am Hausruck – rakouské město
 Haag an der Amper – obec v Bavorsku

příjmení osob
 Anna Haagová (* 1986) – švédská lyžařka
 Sabine Haag (* 1962) – rakouská historička umění

Externí odkazy